«Группа ГАЗ» — российская автомобилестроительная компания. Штаб-квартира — в Нижнем Новгороде. «Группа ГАЗ» объединяет 13 производственных предприятий в восьми регионах России, а также сбытовые и сервисные организации. «Группа ГАЗ» выпускает лёгкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, тяжёлые грузовики, автобусы, силовые агрегаты и автокомпоненты.

Основное юридическое лицо «Группы ГАЗ» — ПАО «ГАЗ» (консолидирует финансовые результаты всего холдинга по МСФО, занимается производством автокомпонентов), переданное в управление ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ»».

«Группа ГАЗ» представляет собой холдинг, консолидированный вокруг ПАО «ГАЗ» и объединяющий ряд промышленных предприятий машиностроительного сектора, являющихся, в основном, дочерними обществами ПАО «ГАЗ».

ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ»» создано 28 сентября 2006 года и на 100 % принадлежит ПАО «ГАЗ».

История 
В 2000 году группа «Сибирский алюминий» (позднее ставшая «Базовый элемент») начала приобретать автомобильные заводы. Первым был Павловский автобус, за ним последовал Горьковский автомобильный завод и другие. Для управления автомобилестроительными активами была образована компания «Руспромавто». В 2001 году компания контролировала ГАЗ, ПАЗ, ЛиАЗ, ГолАЗ, КАвЗ, ЯМЗ и другие заводы.

«Группа ГАЗ» основана в 2005 году в результате реструктуризации производственных активов ОАО «Руспромавто».

Слияния и поглощения 
В августе 2006 года специализирующиеся на производстве военной техники предприятия «Группы ГАЗ» (ОАО «Арзамасский машиностроительный завод», «Завод корпусов» в городе Выксе и ОАО «Барнаултрансмаш») выделены в самостоятельное предприятие — ООО «Военно-промышленная компания» — с целью обеспечить разделение автомобилестроительного бизнеса «Русских машин» на публичные («Группа ГАЗ») и непубличные («Военно-промышленная компания») активы.

Летом 2006 года «Группа ГАЗ» за 40,67 миллионов долларов США приобрела британскую компанию по производству лёгких грузовиков LDV Holgings (Бирмингем). Весной 2009 года в связи с кризисом сбыта, вызванным, в том числе, мировым экономическим кризисом, LDV Holgings попала под процедуру банкротства. В результате в начале мая 2009 года «Группа ГАЗ» договорилась о продаже этой компании малайзийскому автопроизводителю Weststar.

В 2008 году «Группа ГАЗ» договорилась о покупке 50% итальянской VM Motori и локализации производства её двигателей. Закрытие сделки должно было произойти после одобрения антимонопольными органами. «Группа ГАЗ» также заключила соглашение с General Motors (контролирует 50 % VM Motori) об условиях совместного владения итальянской компанией. В середине 2009 года данная сделка была расторгнута в связи с последствиями экономического кризиса.

С 1 января 2011 года Барнаултрансмаш выведен из-под управления ООО «ВПК», но остаётся частью холдинга группы компаний «ГАЗ».

Собственники и руководство 
Акционерное общество находится под управлением Совета директоров, председатель совета директоров — Зигфрид Вольф,
единоличным исполнительным органом является ООО «Управляющая компания Группа ГАЗ».

Акционерами ПАО «ГАЗ», по состоянию на 09.05.2016, являются:
 ООО «Русские машины» 65,56% обыкновенных акций.
 АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» 17,52% обыкновенных акций.
 Российская Федерация 0,16%.
 Прочие 16,76%.

Капитализация компании на конец I квартала 2008 года составляла 3,3 миллиарда долларов США.

Состав 
«Группа ГАЗ» разделена на 5 дивизионов (направлений деятельности), в состав каждого из которых входят производственные предприятия и сбытовые организации.

 Дивизион «Лёгкие коммерческие и легковые автомобили»
Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) — основное предприятие группы; на него приходится более половины оборота всей «Группы ГАЗ».
 Саранский завод автосамосвалов
 Ульяновский моторный завод (УМЗ)
 «Нижегородские моторы»
 Дивизион «Автобусы»
 Павловский автобусный завод (ПАЗ)
 Курганский автобусный завод (КАвЗ)
 Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ)
 Голицынский автобусный завод (ГолАЗ)
 Дивизион «Силовые агрегаты»
 «Автодизель» (Ярославский моторный завод, ЯМЗ)
 Ярославский завод дизельной аппаратуры (ЯЗДА) и Ярославский завод топливной аппаратуры (ЯЗТА)
 Дивизион «Автокомпоненты»
 Горьковский автомобильный завод (ГАЗ)
 Завод штампов и пресс-форм
 Канашский автоагрегатный завод (КААЗ)
18 июля 2007 открыт Объединённый инженерный центр, составленный из инженерных подразделений заводов «Группы ГАЗ». Головная площадка — в Нижнем Новгороде. Цель — совместная работа над обновлением модельного ряда предприятий «Группы ГАЗ».

Деятельность 
Дивизион «Лёгкие коммерческие и легковые автомобили» производит лёгкие коммерческие автомобили «Газель» и «Соболь», среднетоннажные грузовики «Валдай» и ГАЗ, машины повышенной проходимости «Садко» и «Вепрь».

Модельный ряд включает лёгкие и среднетоннажные коммерческие автомобили полной массой от 2,8 до 8,2 тонн, микроавтобусы вместимостью от 6 до 14 пассажиров, фургоны и фургоны-комби, шасси, бортовые автомобили, самосвалы, а также более 300 модификаций: автомобили скорой медицинской помощи, школьные автобусы, автоцистерны, самосвалы, автоэвакуаторы, автолавки, лаборатории, инкассаторские автомобили, спецтранспорт для силовых структур и другие.

В 2010 году предприятие запустило в производство новую линейку модернизированных коммерческих автомобилей «Газель-Бизнес». В автомобиль было внесено 150 конструктивных изменений, применены импортные компоненты. В течение 2010 года была выпущена «Газель-Бизнес» с газобаллонным оборудованием итальянского производителя OMVL, а также «Газель-Бизнес» с дизельным двигателем.

В апреле 2013 года компания начала производство LCV нового поколения — автомобилей «Газель Next». Высокий ресурс и быстрая окупаемость автомобиля при использовании в самых разных сферах бизнеса дополняются увеличенной гарантией, низкой стоимостью технического обслуживания, высокой топливной эффективностью и лучшей ценой в своём классе.

«Группа ГАЗ» ведёт сотрудничество с компаниями Volkswagen, General Motors и Daimler по организации на мощностях автозавода производства легковых автомобилей Škoda Octavia, Škoda Yeti, Volkswagen Jetta, Chevrolet Aveo и коммерческих автомобилей Mercedes-Benz Sprinter. «Группа ГАЗ» также ведёт работу по выходу на рынки зарубежных стран: в 2012 году начат проект по сборке и реализации автомобилей «ГАЗель» в Турции.

Сервисно-сбытовая сеть Дивизиона «Лёгкие коммерческие и легковые автомобили» включает около 270 точек продаж в России и в СНГ, а также 240 сервисных центров.

Экспорт лёгких грузовиков в 2015 году «Группа ГАЗ» осуществляла в 39 стран мира.

Дивизион «Автобусы» производит автобусы малого класса, среднего класса, большого класса и автобусы дальнего следования. Продуктовая линейка автобусов «Группы ГАЗ» включает более 60 модификаций. Наряду с автобусами общего пользования предприятия компании выпускают автобусы специального назначения для силовых структур, школьные автобусы, полноприводные автобусы, автобусы в северном исполнении.

Весь модельный ряд автобусов «Группы ГАЗ» унифицирован: малые машины (ПАЗ, длина от 7 м), автобусы среднего класса (КАвЗ, длина 8-10м), большие и особо большие городские автобусы и троллейбусы (ЛиАЗ, длина 12 и 18 м), междугородние и туристические машины (ГолАЗ, длина 12 и 15 м).

«Группа ГАЗ» имеет полную гамму низкопольных автобусов, работающих на различных видах топлива (газ, дизель, электричество).

«Группа ГАЗ» первой из отечественных производителей начала серийное производство автобусов экологических стандартов «Евро-5» и EEV («Евро-5+»).

Сервисно-сбытовая сеть дивизиона «Автобусы» включает около 40 дилеров в России, странах СНГ и дальнего зарубежья, а также более 100 сервисных станций.

Сервисно-сбытовая сеть дивизиона «Грузовые автомобили» включает около 80 сервисно-сбытовых точек в России и 15 центров в СНГ.

Дивизион «Силовые агрегаты» производит дизельные двигатели ЯМЗ, бензиновые двигатели УМЗ Евро-3 и Евро-4, топливную аппаратуру для дизельных двигателей ЯЗДА и коробки передач ЯМЗ и ГАЗ.

В октябре 2007 года «Группа ГАЗ» запустила в производство новые двигатели ЯМЗ-650 (Renault Trucks dCi11), выпускаемые по лицензии Renault Trucks. Тяжёлые дизельные двигатели ЯМЗ-650 предназначены для грузовых автомобилей, специальной техники, тракторов и комбайнов.

Параллельно с ним выпускаются так же двигатели собственной разработки ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238.

В 2011 году «Группа ГАЗ» завершила строительство нового производства средних дизельных двигателей на базе Ярославского моторного завода «Автодизель». Предприятие выпускает 4-х и 6-цилиндровые двигатели ЯМЗ-530 (отвечающие стандартам «Евро-4», а затем и «Евро-5») для грузовых автомобилей и автобусов. На базе производства двигателей ЯМЗ-530 совместно с компанией Westport, ведущим международным производителем автомобильных газотопливных систем, организовывается производство двигателей на сжатом природном газе.

Сервисно-сбытовая сеть дивизиона «Силовые агрегаты» включает 194 офиса продаж в 80 субъектах Российской Федерации, 40 дилерских компаний в 33 странах ближнего и дальнего зарубежья.

Дивизион «Автокомпоненты» выпускает мосты, оси и подвески, колёсные диски, элементы выхлопной системы, чугунное литьё, продукцию кузнечного производства и инструментальную оснастку.

Автокомпонентное производство ГАЗа поставляет комплектующие предприятиям холдинга, а также сторонним заказчикам.

В 2012 году ГАЗ создал совместное предприятие с бельгийским производителем систем выпуска отработанных газов Bosal и подписал соглашение об организации СП со шведским производителем деталей крепежа — компанией Bulten, в 2013 году начал производство рам для автомобилей Mitsubishi Pajero Sport и подписал соглашение о намерении сотрудничать с итальянским производителем Magnetto Wheels об организации на своей площадке производства стальных штампованных колёсных дисков.

Сервисно-сбытовая сеть дивизиона «Автокомпоненты» включает 1,2 тыс. точек в России и около 300 центров в странах СНГ.

Финансовые показатели 
Как говорится в сообщении ресурса i-Mash от 5 мая 2014 года, по итогам 2013 года выручка «Группы ГАЗ» выросла на 13 % и составила 143,4 миллиардов рублей, впервые с 2008 года достигнув докризисного уровня. Основную часть выручки — свыше 50 % общего объёма — принёс компании Горьковский автозавод. Показатель выручки на одного сотрудника увеличился на 11 % до 215 тысяч рублей в месяц, что является рекордным показателем за всю историю компании.

Объём инвестиций, направленных на обновление модельного ряда и модернизацию технологий в 2013 году, составил 8,9 миллиардов рублей.

Одновременное инвестирование сразу в целый ряд крупных проектов во всех сегментах бизнеса повлекло за собой увеличение затрат и повышение потребности в оборотном капитале. В результате EBITDA в 2013 году составила 12,7 миллиардов рублей, снизившись на 1,6 миллиардов рублей по сравнению с 2012 годом. Показатель EBIT составил 9,8 миллиардов рублей, снизившись по сравнению с 2012 годом на 3,2 миллиардов рублей. При этом в 2013 году «Группа ГАЗ» заработала 4 миллиарда рублей чистой прибыли.

Доли компании на российском рынке: около 50 % в сегменте лёгких коммерческих автомобилей, около 45 % в сегменте полноприводных большегрузных автомобилей, около 70 % в сегменте автобусов, свыше 40 % в сегменте двигателей.

Экономический кризис 
14 февраля 2006 года дочерняя компания ООО «ГАЗ-финанс» разместила облигационный заём на сумму 5 миллиардов рублей.
12 февраля 2009 года «Группа ГАЗ» допустила технический дефолт, не исполнив оферту на выкуп этих облигаций на сумму 4,845 млрд руб.

Государственные гарантии в размере 20 миллиарда рублей и реструктуризация долга в 39,3 миллиардов рублей перед синдикатом из 22 банков возглавляемого Сбербанком были предоставлены без проведения процедуры банкротства.
При этом размер чистых активов в январе 2010 года составлял 27 млрд рублей.
Реструктуризацию завершили 17 февраля 2010 года, после того как Альфабанк — последний из 22 банков, подписал общее соглашение, которые остальные банки заключили в июле 2009 года.

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Конкуренция по-американски: из-за угрозы новых санкций Олег Дерипаска приступил к распродаже активов подконтрольной ему группы ГАЗ // РИА Новости, 3.03.2020

Примечания 

 
Компании Нижнего Новгорода